Bernard Deschamps peut désigner :
 Bernard Deschamps (1932-), homme politique français ;
 Bernard Deschamps (1944-), joueur de hockey sur glace français.

Voir aussi 
 Dominique Bernard-Deschamps (1892-1966), réalisateur français.